
Termin -{R37}- ima više značenja.

 R-oznake, R37: Iritantno za respiratorni sistem
 R37 put (Južna Afrika), autoput